FC Viktoria Plzeň er en fodboldklub hjemmehørende i den tjekkiske by Plzeň. Klubben blev stiftet i 1911 som SK Viktoria Plzeň, og har så siden skiftet navn 6 gange. Klubben spiller sine hjemmekampe på Štruncovy Sady Stadion med plads til 7.470 tilskuere.

Titler 
 Tjekkiske mesterskaber (6): 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2021–22
 Tjekkiske pokalturnering (2): 1971, 2010

Europæisk deltagelse 

Viktoria Plzen, FC
Etableret i 1911
Plzeň